Priscu ist der Familienname von:
 John Priscu (* 1952), US-amerikanischer Geowissenschaftler und Ökologe

Sonstiges:
 Priscu Stream, Fluss im Viktorialand, Antarktika
 Priscu Valley, Tal im Viktorialand, Antarktika